Eva Korpela, (1958 -) une biathlète suédoise. 
 Merja Korpela, (1981 -) une athlète finlandaise.
 Tommi Korpela, (1968 -) un acteur et scénariste finlandais.